Die Topshelf Open 2014 waren ein Tennisturnier, welches vom 15. bis zum 21. Juni 2014 in Rosmalen bei ’s-Hertogenbosch stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2014 und wurde auf Rasen ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Eastbourne die AEGON International gespielt, die genau wie die Topshelf Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Topshelf Open 2014 fand am 14. und 15. Juni 2014 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Topshelf Open 2014 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 38 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 42 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 39 kB)

ATP World Tour 2014
Tennisturnier in ’s-Hertogenbosch